Franciaország
Ribeaucourt, település Meuse megyében
Ribeaucourt, település Somme megyében